Вейк-ан-Зее 2021 — 83-й международный шахматный турнир, который проходил с 16 января по 31 января 2021 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг 2724)

Регламент турнира 
Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на январь 2021 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

2021 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)